|-
|(62501)||2000 SP229|| align=right|15,7|| align=right|2,766|| align=right|0,046|| align=right|0,85|| align=right|4,599||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62502)||2000 SZ229|| align=right|15,9|| align=right|2,992|| align=right|0,143|| align=right|2,15|| align=right|5,174||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|62503 Tomcave||2000 SL233|| align=right|15,8|| align=right|2,708|| align=right|0,166|| align=right|14,21|| align=right|4,455||MBA||30. september 2000||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(62504)||2000 SZ233|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,112|| align=right|15,73|| align=right|5,496||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62505)||2000 SF234|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,072|| align=right|9,37|| align=right|4,514||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62506)||2000 SJ234|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,127|| align=right|11,98|| align=right|5,343||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62507)||2000 SL235|| align=right|15,8|| align=right|2,892|| align=right|0,060|| align=right|1,97|| align=right|4,918||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62508)||2000 SV235|| align=right|14,1|| align=right|3,001|| align=right|0,068|| align=right|10,52|| align=right|5,197||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62509)||2000 SH237|| align=right|16,9|| align=right|2,610|| align=right|0,123|| align=right|0,65|| align=right|4,216||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62510)||2000 SW237|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,043|| align=right|13,23|| align=right|5,315||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62511)||2000 SU239|| align=right|16,9|| align=right|2,525|| align=right|0,100|| align=right|5,61|| align=right|4,012||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62512)||2000 SF241|| align=right|14,9|| align=right|3,166|| align=right|0,068|| align=right|8,82|| align=right|5,632||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62513)||2000 SL241|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,283|| align=right|5,37|| align=right|3,756||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62514)||2000 SX241|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,089|| align=right|6,95|| align=right|3,732||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62515)||2000 SX242|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,166|| align=right|5,01|| align=right|4,114||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62516)||2000 SN243|| align=right|15,8|| align=right|2,786|| align=right|0,106|| align=right|4,31|| align=right|4,650||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62517)||2000 SY244|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,098|| align=right|3,15|| align=right|4,213||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62518)||2000 SM245|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,080|| align=right|9,17|| align=right|4,570||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62519)||2000 SX246|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,203|| align=right|3,08|| align=right|3,556||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62520)||2000 SV247|| align=right|16,1|| align=right|2,754|| align=right|0,094|| align=right|1,57|| align=right|4,569||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62521)||2000 SW247|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,082|| align=right|6,14|| align=right|3,422||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62522)||2000 SL248|| align=right|16,3|| align=right|2,536|| align=right|0,089|| align=right|4,84|| align=right|4,039||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62523)||2000 SW249|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,067|| align=right|4,29|| align=right|4,432||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62524)||2000 SL250|| align=right|14,8|| align=right|3,093|| align=right|0,037|| align=right|10,50|| align=right|5,440||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62525)||2000 SD251|| align=right|15,5|| align=right|2,714|| align=right|0,089|| align=right|6,21|| align=right|4,472||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62526)||2000 SS251|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,051|| align=right|11,17|| align=right|5,121||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62527)||2000 SV251|| align=right|15,5|| align=right|2,776|| align=right|0,038|| align=right|5,05|| align=right|4,625||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62528)||2000 SG252|| align=right|14,8|| align=right|3,044|| align=right|0,106|| align=right|11,48|| align=right|5,310||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62529)||2000 SA253|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,151|| align=right|3,41|| align=right|3,681||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62530)||2000 SU253|| align=right|16,5|| align=right|2,713|| align=right|0,047|| align=right|4,79|| align=right|4,467||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62531)||2000 SH254|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,187|| align=right|4,93|| align=right|4,074||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62532)||2000 ST254|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,026|| align=right|3,57|| align=right|4,691||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62533)||2000 SN255|| align=right|17,0|| align=right|2,526|| align=right|0,094|| align=right|2,10|| align=right|4,013||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62534)||2000 SR255|| align=right|15,1|| align=right|2,904|| align=right|0,098|| align=right|3,45|| align=right|4,948||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62535)||2000 SU257|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,085|| align=right|10,65|| align=right|5,112||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62536)||2000 SZ257|| align=right|15,7|| align=right|2,879|| align=right|0,111|| align=right|1,72|| align=right|4,884||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62537)||2000 SG258|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,087|| align=right|4,91|| align=right|4,638||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62538)||2000 SS258|| align=right|15,5|| align=right|2,848|| align=right|0,050|| align=right|7,23|| align=right|4,807||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62539)||2000 SR259|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,031|| align=right|10,87|| align=right|5,177||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62540)||2000 SX259|| align=right|15,1|| align=right|3,141|| align=right|0,096|| align=right|16,61|| align=right|5,567||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62541)||2000 SY259|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,102|| align=right|12,71|| align=right|4,132||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62542)||2000 SO260|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,164|| align=right|9,60|| align=right|4,047||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62543)||2000 SW260|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,114|| align=right|10,20|| align=right|4,639||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62544)||2000 SD261|| align=right|15,2|| align=right|3,035|| align=right|0,067|| align=right|9,74|| align=right|5,287||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62545)||2000 ST261|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,122|| align=right|9,67|| align=right|4,166||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62546)||2000 SV261|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,076|| align=right|5,85|| align=right|3,554||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62547)||2000 SW261|| align=right|15,7|| align=right|2,720|| align=right|0,049|| align=right|11,74|| align=right|4,485||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62548)||2000 SB262|| align=right|17,2|| align=right|2,441|| align=right|0,186|| align=right|0,70|| align=right|3,812||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62549)||2000 SZ262|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,191|| align=right|15,36|| align=right|4,113||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62550)||2000 SM263|| align=right|16,1|| align=right|2,568|| align=right|0,133|| align=right|4,09|| align=right|4,113||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62551)||2000 SP263|| align=right|14,7|| align=right|3,168|| align=right|0,151|| align=right|14,23|| align=right|5,637||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62552)||2000 SL264|| align=right|15,0|| align=right|2,900|| align=right|0,083|| align=right|2,79|| align=right|4,938||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62553)||2000 SQ264|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,189|| align=right|3,06|| align=right|3,766||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62554)||2000 SR264|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,108|| align=right|3,85|| align=right|5,406||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62555)||2000 SE265|| align=right|15,8|| align=right|2,696|| align=right|0,137|| align=right|4,71|| align=right|4,425||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62556)||2000 SB266|| align=right|16,4|| align=right|2,683|| align=right|0,056|| align=right|10,80|| align=right|4,394||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62557)||2000 SP267|| align=right|16,4|| align=right|2,741|| align=right|0,091|| align=right|6,19|| align=right|4,537||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62558)||2000 SD268|| align=right|17,6|| align=right|2,378|| align=right|0,160|| align=right|3,54|| align=right|3,665||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62559)||2000 SP268|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,147|| align=right|2,26|| align=right|3,683||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62560)||2000 SZ268|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,105|| align=right|7,55|| align=right|4,522||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62561)||2000 SF269|| align=right|14,7|| align=right|2,374|| align=right|0,164|| align=right|4,02|| align=right|3,658||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62562)||2000 SR269|| align=right|15,9|| align=right|2,583|| align=right|0,253|| align=right|4,00|| align=right|4,151||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62563)||2000 SS270|| align=right|15,7|| align=right|2,766|| align=right|0,149|| align=right|5,07|| align=right|4,600||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62564)||2000 SJ271|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,208|| align=right|5,73|| align=right|4,187||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62565)||2000 SU272|| align=right|15,5|| align=right|2,782|| align=right|0,090|| align=right|1,50|| align=right|4,640||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62566)||2000 SA274|| align=right|15,1|| align=right|2,983|| align=right|0,088|| align=right|10,34|| align=right|5,150||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62567)||2000 SJ274|| align=right|15,6|| align=right|2,667|| align=right|0,156|| align=right|14,04|| align=right|4,354||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62568)||2000 SM274|| align=right|15,9|| align=right|2,740|| align=right|0,101|| align=right|2,21|| align=right|4,536||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62569)||2000 SR274|| align=right|15,3|| align=right|2,720|| align=right|0,081|| align=right|5,80|| align=right|4,486||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62570)||2000 SX274|| align=right|16,1|| align=right|2,644|| align=right|0,129|| align=right|4,89|| align=right|4,297||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62571)||2000 SY274|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,101|| align=right|4,77|| align=right|4,536||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62572)||2000 SC276|| align=right|16,8|| align=right|2,242|| align=right|0,137|| align=right|5,66|| align=right|3,355||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62573)||2000 SR276|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,073|| align=right|9,31|| align=right|5,176||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62574)||2000 SF277|| align=right|15,4|| align=right|2,754|| align=right|0,171|| align=right|13,58|| align=right|4,570||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62575)||2000 SL278|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,167|| align=right|12,00|| align=right|4,390||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62576)||2000 ST278|| align=right|14,4|| align=right|2,989|| align=right|0,047|| align=right|10,66|| align=right|5,167||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62577)||2000 SU279|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,177|| align=right|11,29|| align=right|4,267||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62578)||2000 SA280|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,206|| align=right|16,03|| align=right|4,182||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62579)||2000 SA281|| align=right|15,0|| align=right|2,555|| align=right|0,184|| align=right|13,76|| align=right|4,083||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62580)||2000 SD281|| align=right|14,2|| align=right|2,991|| align=right|0,107|| align=right|8,96|| align=right|5,171||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62581)||2000 SL282|| align=right|15,5|| align=right|2,731|| align=right|0,036|| align=right|7,98|| align=right|4,512||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62582)||2000 SO289|| align=right|15,1|| align=right|2,797|| align=right|0,037|| align=right|8,73|| align=right|4,678||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62583)||2000 SJ293|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,162|| align=right|15,04|| align=right|5,612||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62584)||2000 SP293|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,054|| align=right|22,37|| align=right|5,513||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62585)||2000 SR293|| align=right|13,9|| align=right|3,156|| align=right|0,033|| align=right|10,34|| align=right|5,605||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62586)||2000 SN297|| align=right|14,6|| align=right|3,060|| align=right|0,101|| align=right|10,24|| align=right|5,353||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62587)||2000 ST299|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,045|| align=right|8,62|| align=right|5,654||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62588)||2000 SE301|| align=right|15,2|| align=right|3,138|| align=right|0,095|| align=right|4,29|| align=right|5,558||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62589)||2000 SA302|| align=right|15,5|| align=right|2,974|| align=right|0,006|| align=right|8,98|| align=right|5,128||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62590)||2000 SB303|| align=right|15,5|| align=right|3,072|| align=right|0,128|| align=right|9,68|| align=right|5,382||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62591)||2000 ST303|| align=right|15,7|| align=right|2,679|| align=right|0,129|| align=right|15,16|| align=right|4,383||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62592)||2000 SA304|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,175|| align=right|12,68|| align=right|4,203||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62593)||2000 SD305|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,140|| align=right|7,30|| align=right|5,627||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62594)||2000 SX305|| align=right|14,5|| align=right|2,998|| align=right|0,057|| align=right|9,99|| align=right|5,191||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62595)||2000 SW306|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,117|| align=right|13,66|| align=right|4,306||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62596)||2000 SL309|| align=right|14,2|| align=right|2,590|| align=right|0,132|| align=right|14,00|| align=right|4,168||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62597)||2000 SB311|| align=right|15,5|| align=right|3,146|| align=right|0,183|| align=right|16,78|| align=right|5,580||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62598)||2000 SW313|| align=right|14,4|| align=right|2,599|| align=right|0,178|| align=right|12,94|| align=right|4,190||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62599)||2000 SA318|| align=right|16,4|| align=right|2,333|| align=right|0,164|| align=right|5,18|| align=right|3,562||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62600)||2000 SG318|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,131|| align=right|15,79|| align=right|4,260||MBA||29. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62601)||2000 SH318|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,084|| align=right|14,83|| align=right|4,297||MBA||29. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62602)||2000 SJ318|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,187|| align=right|10,51|| align=right|3,799||MBA||29. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62603)||2000 SD320|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,115|| align=right|2,01|| align=right|4,434||MBA||28. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62604)||2000 SU320|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,095|| align=right|9,25|| align=right|5,627||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62605)||2000 SV320|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,086|| align=right|9,55|| align=right|5,312||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62606)||2000 SK325|| align=right|15,3|| align=right|3,191|| align=right|0,141|| align=right|12,73|| align=right|5,701||MBA||29. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62607)||2000 SZ330|| align=right|14,9|| align=right|3,053|| align=right|0,050|| align=right|3,84|| align=right|5,334||MBA||27. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62608)||2000 SD332|| align=right|15,0|| align=right|3,229|| align=right|0,115|| align=right|2,16|| align=right|5,802||MBA||23. september 2000||Mauna Kea||B. Gladman
|-
|(62609)||2000 SF333|| align=right|15,4|| align=right|2,776|| align=right|0,021|| align=right|5,14|| align=right|4,626||MBA||26. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62610)||2000 SV333|| align=right|14,0|| align=right|2,970|| align=right|0,057|| align=right|10,81|| align=right|5,118||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62611)||2000 SX334|| align=right|14,7|| align=right|3,040|| align=right|0,067|| align=right|9,44|| align=right|5,299||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62612)||2000 SQ335|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,026|| align=right|9,08|| align=right|5,475||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62613)||2000 SF336|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,034|| align=right|10,83|| align=right|5,496||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62614)||2000 SS339|| align=right|15,5|| align=right|2,743|| align=right|0,226|| align=right|9,10|| align=right|4,542||MBA||25. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62615)||2000 SA340|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,165|| align=right|8,95|| align=right|4,529||MBA||25. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62616)||2000 SF343|| align=right|15,5|| align=right|2,887|| align=right|0,006|| align=right|3,24|| align=right|4,905||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62617)||2000 SW344|| align=right|15,4|| align=right|2,620|| align=right|0,053|| align=right|16,13|| align=right|4,240||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62618)||2000 SD348|| align=right|14,0|| align=right|2,990|| align=right|0,088|| align=right|14,49|| align=right|5,168||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62619)||2000 SE348|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,157|| align=right|13,85|| align=right|4,358||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62620)||2000 SA350|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,141|| align=right|17,13|| align=right|5,414||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62621)||2000 SC350|| align=right|14,1|| align=right|2,903|| align=right|0,041|| align=right|14,78|| align=right|4,945||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62622)||2000 SQ350|| align=right|14,9|| align=right|2,639|| align=right|0,201|| align=right|15,10|| align=right|4,288||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62623)||2000 SS350|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,195|| align=right|12,79|| align=right|4,360||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62624)||2000 SX350|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,153|| align=right|15,94|| align=right|4,232||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62625)||2000 SG351|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,148|| align=right|14,39|| align=right|4,075||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62626)||2000 SK351|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,207|| align=right|12,20|| align=right|4,211||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62627)||2000 SH352|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,029|| align=right|10,25|| align=right|4,127||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62628)||2000 SL352|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,239|| align=right|13,39|| align=right|4,270||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62629)||2000 SO354|| align=right|14,3|| align=right|3,229|| align=right|0,074|| align=right|17,96|| align=right|5,800||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62630)||2000 SZ354|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,081|| align=right|11,79|| align=right|5,392||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62631)||2000 SM355|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,197|| align=right|10,41|| align=right|4,519||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62632)||2000 SB356|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,179|| align=right|10,48|| align=right|4,545||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62633)||2000 SC356|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,106|| align=right|17,63|| align=right|5,509||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62634)||2000 SL356|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,155|| align=right|13,49|| align=right|4,525||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62635)||2000 SO356|| align=right|16,1|| align=right|3,136|| align=right|0,192|| align=right|16,90|| align=right|5,553||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62636)||2000 SX356|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,141|| align=right|7,93|| align=right|3,595||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62637)||2000 SZ356|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,164|| align=right|5,99|| align=right|3,619||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62638)||2000 SJ357|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,088|| align=right|15,53|| align=right|4,244||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62639)||2000 SS357|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,073|| align=right|14,56|| align=right|4,210||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62640)||2000 SR358|| align=right|14,0|| align=right|2,846|| align=right|0,011|| align=right|15,60|| align=right|4,800||MBA||24. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62641)||2000 SZ358|| align=right|14,5|| align=right|2,984|| align=right|0,102|| align=right|12,05|| align=right|5,154||MBA||25. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62642)||2000 SN359|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,069|| align=right|10,27|| align=right|5,430||MBA||26. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62643)||2000 SH360|| align=right|13,8|| align=right|3,101|| align=right|0,114|| align=right|17,25|| align=right|5,459||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62644)||2000 SP360|| align=right|14,8|| align=right|3,050|| align=right|0,102|| align=right|14,99|| align=right|5,326||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62645)||2000 SW360|| align=right|16,3|| align=right|2,797|| align=right|0,082|| align=right|3,67|| align=right|4,678||MBA||22. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62646)||2000 SO361|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,203|| align=right|14,50|| align=right|4,193||MBA||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62647)||2000 SY362|| align=right|15,1|| align=right|2,891|| align=right|0,023|| align=right|6,83|| align=right|4,914||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62648)||2000 SC363|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,148|| align=right|15,20|| align=right|4,097||MBA||19. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62649)||2000 SS363|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,078|| align=right|6,95|| align=right|4,595||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62650)||2000 SV363|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,050|| align=right|11,97|| align=right|3,796||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62651)||2000 SB364|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,085|| align=right|10,73|| align=right|5,093||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62652)||2000 SC364|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,122|| align=right|7,12|| align=right|3,800||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62653)||2000 SP364|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,057|| align=right|12,62|| align=right|4,532||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62654)||2000 SX364|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,177|| align=right|2,73|| align=right|3,785||MBA||21. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62655)||2000 SY364|| align=right|15,9|| align=right|2,774|| align=right|0,040|| align=right|3,06|| align=right|4,620||MBA||21. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62656)||2000 SJ365|| align=right|15,5|| align=right|2,847|| align=right|0,022|| align=right|3,25|| align=right|4,804||MBA||21. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62657)||2000 SK365|| align=right|15,1|| align=right|3,144|| align=right|0,116|| align=right|6,53|| align=right|5,573||MBA||21. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62658)||2000 SN365|| align=right|15,1|| align=right|3,161|| align=right|0,073|| align=right|9,61|| align=right|5,620||MBA||21. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62659)||2000 SU365|| align=right|15,9|| align=right|2,973|| align=right|0,097|| align=right|2,82|| align=right|5,125||MBA||22. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62660)||2000 SV365|| align=right|16,8|| align=right|2,345|| align=right|0,115|| align=right|6,45|| align=right|3,590||MBA||22. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62661)||2000 SK366|| align=right|16,3|| align=right|2,454|| align=right|0,265|| align=right|8,01|| align=right|3,845||MBA||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62662)||2000 SN366|| align=right|15,1|| align=right|2,937|| align=right|0,094|| align=right|12,88|| align=right|5,032||MBA||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62663)||2000 SY366|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,067|| align=right|8,18|| align=right|3,693||MBA||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62664)||2000 SP367|| align=right|15,0|| align=right|2,765|| align=right|0,052|| align=right|5,03|| align=right|4,596||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62665)||2000 SU370|| align=right|13,8|| align=right|3,114|| align=right|0,196|| align=right|18,97|| align=right|5,494||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62666)||2000 TA|| align=right|13,9|| align=right|3,125|| align=right|0,178|| align=right|9,39|| align=right|5,523||MBA||1. oktober 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(62667)||2000 TC|| align=right|13,8|| align=right|2,631|| align=right|0,176|| align=right|11,37|| align=right|4,268||MBA||1. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(62668)||2000 TR2|| align=right|15,0|| align=right|3,160|| align=right|0,090|| align=right|8,69|| align=right|5,615||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62669)||2000 TT2|| align=right|15,7|| align=right|2,886|| align=right|0,070|| align=right|1,63|| align=right|4,901||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62670)||2000 TK8|| align=right|16,5|| align=right|2,762|| align=right|0,097|| align=right|5,06|| align=right|4,589||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62671)||2000 TE10|| align=right|15,5|| align=right|3,083|| align=right|0,063|| align=right|1,88|| align=right|5,412||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62672)||2000 TY10|| align=right|13,8|| align=right|3,096|| align=right|0,054|| align=right|10,57|| align=right|5,447||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62673)||2000 TZ10|| align=right|15,9|| align=right|2,834|| align=right|0,065|| align=right|2,03|| align=right|4,771||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62674)||2000 TL11|| align=right|15,5|| align=right|2,868|| align=right|0,044|| align=right|2,38|| align=right|4,856||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62675)||2000 TL12|| align=right|15,0|| align=right|3,002|| align=right|0,028|| align=right|9,15|| align=right|5,200||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62676)||2000 TQ13|| align=right|15,1|| align=right|2,950|| align=right|0,067|| align=right|10,75|| align=right|5,067||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62677)||2000 TE14|| align=right|15,7|| align=right|3,145|| align=right|0,180|| align=right|3,16|| align=right|5,576||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62678)||2000 TD15|| align=right|16,0|| align=right|2,847|| align=right|0,115|| align=right|1,88|| align=right|4,802||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62679)||2000 TK15|| align=right|15,2|| align=right|3,236|| align=right|0,049|| align=right|4,93|| align=right|5,821||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62680)||2000 TV15|| align=right|15,1|| align=right|3,130|| align=right|0,028|| align=right|9,59|| align=right|5,537||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62681)||2000 TJ17|| align=right|15,5|| align=right|2,901|| align=right|0,074|| align=right|2,12|| align=right|4,941||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62682)||2000 TP17|| align=right|16,3|| align=right|2,790|| align=right|0,084|| align=right|4,96|| align=right|4,660||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62683)||2000 TG19|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,181|| align=right|10,56|| align=right|4,095||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62684)||2000 TJ19|| align=right|14,6|| align=right|2,853|| align=right|0,158|| align=right|11,19|| align=right|4,819||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62685)||2000 TR19|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,238|| align=right|5,63|| align=right|3,475||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62686)||2000 TD20|| align=right|14,0|| align=right|2,713|| align=right|0,139|| align=right|10,07|| align=right|4,468||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62687)||2000 TB21|| align=right|14,7|| align=right|3,052|| align=right|0,026|| align=right|10,89|| align=right|5,331||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62688)||2000 TQ21|| align=right|14,1|| align=right|3,093|| align=right|0,059|| align=right|11,95|| align=right|5,440||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62689)||2000 TV22|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,091|| align=right|8,33|| align=right|5,461||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62690)||2000 TS23|| align=right|16,3|| align=right|2,982|| align=right|0,030|| align=right|2,04|| align=right|5,148||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62691)||2000 TA24|| align=right|15,1|| align=right|2,675|| align=right|0,237|| align=right|4,74|| align=right|4,374||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62692)||2000 TE24|| align=right|13,3|| align=right|5,182|| align=right|0,054|| align=right|19,17|| align=right|11,80||JUT||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62693)||2000 TM24|| align=right|16,2|| align=right|2,666|| align=right|0,011|| align=right|6,07|| align=right|4,353||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62694)||2000 TV24|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,049|| align=right|21,50|| align=right|4,298||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62695)||2000 TW24|| align=right|15,4|| align=right|2,917|| align=right|0,072|| align=right|4,38|| align=right|4,981||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62696)||2000 TT25|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,166|| align=right|0,31|| align=right|5,460||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62697)||2000 TV25|| align=right|16,4|| align=right|3,052|| align=right|0,107|| align=right|1,09|| align=right|5,331||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62698)||2000 TO28|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,004|| align=right|9,91|| align=right|5,102||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62699)||2000 TQ28|| align=right|15,7|| align=right|2,535|| align=right|0,174|| align=right|14,29|| align=right|4,036||MBA||5. oktober 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62700)||2000 TA30|| align=right|16,7|| align=right|2,380|| align=right|0,202|| align=right|3,26|| align=right|3,671||MBA||1. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62701)||2000 TS32|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,195|| align=right|21,15|| align=right|5,482||MBA||7. oktober 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(62702)||2000 TU32|| align=right|15,1|| align=right|2,970|| align=right|0,123|| align=right|11,32|| align=right|5,117||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62703)||2000 TG34|| align=right|15,1|| align=right|3,067|| align=right|0,289|| align=right|10,32|| align=right|5,370||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62704)||2000 TT35|| align=right|16,0|| align=right|2,747|| align=right|0,042|| align=right|1,00|| align=right|4,552||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62705)||2000 TY36|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,062|| align=right|1,33|| align=right|5,347||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62706)||2000 TD38|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,172|| align=right|14,24|| align=right|4,201||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62707)||2000 TF38|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,153|| align=right|7,26|| align=right|3,756||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62708)||2000 TX38|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,133|| align=right|6,91|| align=right|3,656||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62709)||2000 TR39|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,107|| align=right|10,76|| align=right|4,224||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62710)||2000 TF40|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,104|| align=right|15,43|| align=right|4,055||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62711)||2000 TK42|| align=right|14,5|| align=right|3,096|| align=right|0,103|| align=right|11,08|| align=right|5,446||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62712)||2000 TO42|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,050|| align=right|7,28|| align=right|4,558||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62713)||2000 TS42|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,228|| align=right|13,42|| align=right|3,683||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62714)||2000 TB43|| align=right|12,0|| align=right|5,188|| align=right|0,046|| align=right|8,97|| align=right|11,82||JUT||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62715)||2000 TR43|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,096|| align=right|11,82|| align=right|5,132||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62716)||2000 TS44|| align=right|14,7|| align=right|3,115|| align=right|0,093|| align=right|8,25|| align=right|5,496||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62717)||2000 TW44|| align=right|13,8|| align=right|3,215|| align=right|0,172|| align=right|18,12|| align=right|5,764||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62718)||2000 TR45|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,086|| align=right|10,42|| align=right|5,422||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62719)||2000 TB47|| align=right|15,3|| align=right|2,789|| align=right|0,024|| align=right|5,38|| align=right|4,657||MBA||1. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62720)||2000 TH48|| align=right|16,7|| align=right|2,295|| align=right|0,119|| align=right|7,64|| align=right|3,476||MBA||1. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62721)||2000 TM50|| align=right|15,0|| align=right|2,968|| align=right|0,087|| align=right|11,46|| align=right|5,112||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62722)||2000 TQ50|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,123|| align=right|10,02|| align=right|4,553||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62723)||2000 TG51|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,057|| align=right|11,82|| align=right|4,457||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62724)||2000 TL51|| align=right|14,8|| align=right|2,996|| align=right|0,104|| align=right|9,96|| align=right|5,185||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62725)||2000 TW51|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,044|| align=right|10,45|| align=right|5,426||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62726)||2000 TN55|| align=right|13,4|| align=right|3,341|| align=right|0,094|| align=right|28,69|| align=right|6,105||MBA||1. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62727)||2000 TQ55|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,075|| align=right|11,88|| align=right|4,620||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62728)||2000 TV56|| align=right|13,9|| align=right|2,596|| align=right|0,096|| align=right|15,22|| align=right|4,181||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62729)||2000 TY58|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,080|| align=right|11,99|| align=right|5,475||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62730)||2000 TE59|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,300|| align=right|9,24|| align=right|3,494||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62731)||2000 TO59|| align=right|14,5|| align=right|3,054|| align=right|0,059|| align=right|17,07|| align=right|5,336||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62732)||2000 TQ59|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,080|| align=right|15,38|| align=right|4,272||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62733)||2000 TX59|| align=right|13,8|| align=right|3,057|| align=right|0,157|| align=right|17,39|| align=right|5,345||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62734)||2000 TX60|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,100|| align=right|15,27|| align=right|4,115||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62735)||2000 TY60|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,029|| align=right|12,56|| align=right|4,244||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62736)||2000 TZ60|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,257|| align=right|9,20|| align=right|3,691||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62737)||2000 TR61|| align=right|14,0|| align=right|3,099|| align=right|0,075|| align=right|12,63|| align=right|5,454||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62738)||2000 TW61|| align=right|15,1|| align=right|3,020|| align=right|0,138|| align=right|11,74|| align=right|5,248||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62739)||2000 TW62|| align=right|15,3|| align=right|3,162|| align=right|0,104|| align=right|6,16|| align=right|5,621||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62740)||2000 TU64|| align=right|15,2|| align=right|3,044|| align=right|0,172|| align=right|5,79|| align=right|5,310||MBA||1. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62741)||2000 TR66|| align=right|15,3|| align=right|3,213|| align=right|0,097|| align=right|0,29|| align=right|5,758||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62742)||2000 TD68|| align=right|16,2|| align=right|2,563|| align=right|0,130|| align=right|2,18|| align=right|4,101||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62743)||2000 UA1|| align=right|14,1|| align=right|2,567|| align=right|0,077|| align=right|15,72|| align=right|4,111||MBA||21. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62744)||2000 UX1|| align=right|13,7|| align=right|3,361|| align=right|0,028|| align=right|9,28|| align=right|6,160||MBA||20. oktober 2000||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(62745)||2000 UY1|| align=right|16,6|| align=right|2,366|| align=right|0,172|| align=right|4,04|| align=right|3,638||MBA||21. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62746)||2000 UE2|| align=right|14,8|| align=right|2,910|| align=right|0,117|| align=right|2,71|| align=right|4,964||MBA||22. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62747)||2000 UB3|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,227|| align=right|8,06|| align=right|4,119||MBA||24. oktober 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(62748)||2000 UV3|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,083|| align=right|13,93|| align=right|5,478||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62749)||2000 UM4|| align=right|16,5|| align=right|2,453|| align=right|0,169|| align=right|3,04|| align=right|3,842||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62750)||2000 UO4|| align=right|14,4|| align=right|2,665|| align=right|0,074|| align=right|12,53|| align=right|4,350||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov